Pojem vibrátor může označovat:
 zastaralý název pro oscilátor
 vibrátor betonu
 vibrátor (sexuální pomůcka)